Натуральне число 848
 848 рік до нашої ери
 848 рік нашої ери